Spicer – città della contea di Kandiyohi in Minnesota, Stati Uniti d'America

Persone 
 Lou Spicer – cestista statunitense
 Jack Spicer – poeta statunitense
 Khaliq Spicer – cestista statunitense
 Sean Spicer – politico e manager statunitense

Altro 
 2065 Spicer – asteroide della fascia principale